Mittelland-Route steht für:

 die D-Route Mittelland-Route (D4) in Deutschland
 die Veloroute Mittelland-Route in der Schweiz